Julianalaan (Bloemendaal)
Julianalaan (Montfoort)
Julianalaan (Soest)
Julianalaan 2 (Soest)
Julianalaan 24-26 (Soest)
Julianalaan 32 (Soest)
Julianalaan (Schoonebeek)
Julianalaan (Baarn)
Julianalaan 2 (Baarn)
Julianalaan 6 (Baarn)
Julianalaan (Leeuwarden)
Julianalaan (Zoetermeer)